Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине () — европейская структура, созданная для осуществления контроля движения на границах между Молдовой и Украиной.

Структура была основана в 30 ноября 2005 года по совместной просьбе президентов Молдовы и Украины. Цель миссии заключается в оказании помощи в модернизации контроля общих границ двух вышеназванных стран в соответствии с европейскими стандартами, а также для помощи в нахождении решения приднестровского конфликта.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Границы Украины
Границы Молдавии
Внешняя политика Европейского союза
Украина и Европейский союз